El municipio de Rice (en inglés: Rice Township) es un municipio ubicado en el condado de Sandusky en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 1370 habitantes y una densidad poblacional de 22,78 personas por km².

Geografía 
El municipio de Rice se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 60.13 km², de la cual 55,94 km² corresponden a tierra firme y (6,97 %) 4,19 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1370 personas residiendo en el municipio de Rice. La densidad de población era de 22,78 hab./km². De los 1370 habitantes, el municipio de Rice estaba compuesto por el 92,26 % blancos, el 1,97 % eran afroamericanos, el 0,36 % eran amerindios, el 0,29 % eran asiáticos, el 3,43 % eran de otras razas y el 1,68 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 8,32 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Sandusky